Ženská dvouhra Tianjin Open 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do singlové soutěže tchienťinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Francouzka Caroline Garciaová, kterou ve druhém kole vyřadila Číňanka Wang Ja-fan.

Vítězkou se stala 24letá Švédka Rebecca Petersonová, jež ve finále zdolala Britku Heather Watsonovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si po triumfu na Jiangxi Open připsala druhé turnajové vítězství, které zároveň představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Watsonová po třech finálových výhrách utržila první kariérní porážku v přímém boji o titul.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019